Istrowka () ist ein Name russischer Orte:
 Istrowka (Brjansk), Dorf in der Oblast Brjansk
 Istrowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Schaberau und Zargen, Kreis Wehlau, Ostpreußen)